Овчинино — название населённых пунктов в России:

 Овчинино — село в Петушинском районе Владимирской области.
 Овчинино — деревня в Жуковском районе Калужской области.